Чёточник () — род растений семейства . Единственный представитель трибы , входящий в подсемейство .

Род включает около 20 видов, распространённых в тропических областях планеты.

Этимология 
Abrus — от греческого abros, красивый, из-за красивой листвы.

Биологическое описание 
Виды рода — многолетние вьющиеся кустарники, полукустарники или древовидные лианы. Листья сложные перистые. Цветки мелкие, мотылькового типа, собраны в кисти. Плоды — уплощённые бобы.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 19 видов:

  (Мадагаскар)
  (Сомали)
  (Саудовская Аравия, Йемен)
  (Африка)
  (Мадагаскар)
 
  (Индия)
  (Сомали)
  (Южная Африка)
  (Лаос, Вьетнам)
 
  (Мадагаскар)
  (Мадагаскар)
  (Африка, Австралия, Юго-Восточная Азия)
  (Африка)
  (Мадагаскар)
  (Африка)
  (Сомали)
  (Заир)

Примечания

Литература

Ссылки 

 ILDIS Legume database

Мотыльковые
Флора Южной Азии
Флора Юго-Восточной Азии
Флора Африки